Hochanger kan syfta på följande platser:

Österrike 

 Hochanger (berg i Österrike, lat 47,62, long 15,32), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 
 Hochanger (berg i Österrike, lat 47,38, long 15,25), Steiermark, Politischer Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, 

Robotskapade Österrikeförgreningar